El término batará negro puede referirse a:

 Batará negro (T. nigriceps), el nombre común del ave Thamnophilus nigriceps de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y en Colombia;

 Batará negro (P. leucoptera), el nombre común del ave Pyriglena leucoptera  en Argentina y Paraguay.